Alfred Cecil Rowlandson (1865-1922), Australische uitgever
 Mary Rowlandson (c. 1637-1711), Engels-Amerikaanse schrijfster, gevangen genomen door Indianen
 Thomas Rowlandson (1756-1827), Engelse kunstenaar

Zie ook 
 Rowland (doorverwijspagina)